Cuba Gooding ist der Name folgender Personen:

*Cuba Gooding senior (1944–2017), US-amerikanischer Soulsänger
Cuba Gooding junior (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler